Fazael I – brat Heroda Wielkiego
 Fazael II – syn poprzedniego, bratanek i zięć Heroda Wielkiego
 Fazael III – syn Heroda Wielkiego